Maria Szypowska (1904–1999) – polska autorka podręczników do języka francuskiego.
 Maria Szypowska (1929–2017) – polska pisarka, varsavianistka, działaczka społeczna (PRON).